SCCP steht für
 Skinny Client Control Protocol im Bereich der VoIP-Telefonie
 Signalling Connection Control Part (ITU-T Q.71x) als Teil der SS7 Protokoll Familie.
 Scientific Committee on Consumer Products der Europäischen Kommission
 kurzkettiges Chlorparaffin (Short Chain Chlorinated Paraffin)
 Sigmoidocolocystoplasty

SCCP